En succédant à , Nesbanebdjed  (Smendès ), qui régnait déjà sur la Basse-Égypte depuis plusieurs années, à Pi-Ramsès, est le fondateur et premier pharaon de cette , dite tanite (du nom de sa capitale). Son couronnement marque la fin de l'« ère de la Renaissance » qu'avait décrété le grand prêtre d'Amon Hérihor en l'an 19 de .

Depuis Tanis qui devient la capitale, les pharaons de la dynastie vont exercer un pouvoir qui ne dépassera pas la Basse-Égypte. Ils devront composer avec les pontifes thébains : les « Premiers Prophètes d'Amon », véritables rois, grands prêtres d'Amon qui résident eux à Thèbes, et avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits et familiaux.

L'arbre généalogique de la  est complexe et incomplet. Ne sont représentés que les acteurs majeurs connus de la dynastie. Les filiations incertaines ou hypothétiques sont en pointillés. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Notes et références 

Index égyptologique
XXIe dynastie égyptienne
21